South Bay ist der Name folgender geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Bay (Boston)
 South Bay (Florida)
 South Bay (New York)
 South Bay (Ohio)
 South Bay (Washington)

Orte in Indien:
  South Bay (Little Andaman)

Buchten:
 South Bay (Doumer-Insel) auf der Doumer-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 South Bay (Livingston-Insel) auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 South Bay (Ross-Insel) auf der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis
 South Bay (Südgeorgien) auf Südgeorgien, Südatlantik